

Toponyme
 Le pays de Cize ou vallée de Cize est le nom historique de la haute vallée de la Nive au Pays basque français.

 Cize, commune française de l'Ain
 voir aussi : Démographie de Cize
 Cize, commune française du Jura
 bois de Cize, lieu dit picard, charmante crique entre Eu-le Tréport et Ault-Onival
 Uhart-Cize, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme